Futaleufú kan syfta på:

Argentina 

 Departamento de Futaleufú, kommun, Chubut,

Chile 

 Futaleufu (kommun i Chile), Región de Los Lagos, Provincia de Palena, 
 Futaleufú (ort i Chile), Región de Los Lagos, Provincia de Palena,